L'État américain de l'Oklahoma compte , ayant le statut de  ou de .

Statut

Création 
La loi de l'Oklahoma prévoit que  () peut devenir une municipalité. Pour cela, la localité doit faire l'objet d'un cadastre (être divisée en blocs et en lots), transmettre ces plans au clerc du comté et procéder à un référendum.

Les municipalités de l'Oklahoma peuvent avoir le statut de  ou de , selon leur nombre d'habitants lors de leur création : il s'agit de  au-delà de  et de  en deçà. Lorsque ce seuil de population est franchi alors que la communauté est déjà une municipalité, un référendum est nécessaire pour changer de « classe ».

Fonctionnement 
Les  sont dirigées par un  composé de 3 ou 5 conseillers municipaux (). Les  sont chacun élus dans un ward ou sont élus à l'échelle de la ville (). Ils désignent un maire en leur sein. Les habitants élisent également un clerc () et un trésorier () de la ville ; ces deux derniers postes pouvant être fusionnés dans certaines municipalités. .

Les  peuvent adopter l'une des quatre formes de gouvernement suivantes :
 l', où les électeurs élisent aux moins quatre conseilleurs municipaux (appelés ) ainsi qu'un maire, un clerc, un , un commissaire à la voirie () et un trésorier ;
 le , où le maire (élu directement par la population) dispose de pouvoirs importants par rapport au conseil municipal (composé de 4 à 6 membres) ;
 le , où un gérant municipal () administre la collectivité aux côtés du conseil (composé de 4 à 6 membres) ;
 le . Contrairement aux trois cas précédents (dit « villes statutaires »), les modalités de fonctionnement ne sont pas régies par la loi de l'Oklahoma mais par la charte municipale que la municipalité peut adopter dès lors qu'elle compte plus de  au dernier recensement.

Liste des municipalités de l'Oklahoma

Notes et références 

Oklahoma
Municipalites